Fred Niblo ist der Name folgender Personen:

* Fred Niblo (Filmregisseur) (1874–1948), US-amerikanischer Filmregisseur
 Fred Niblo junior (1903–1973), US-amerikanischer Drehbuchautor